Сезон 2007/2008 стал для «Ювентуса» 105-м в Чемпионате Италии. Клуб после сезона во 2-м дивизионе вернулся в элиту. Клуб трофеев не взял: занял 3-е место в чемпионате, пропустив вперед «Интер» и «Рому» и вылетел на стадии 1/4 финала в Кубке Италии от «Интера».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:56.700.000

Зима 

Убытки:11.000.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:19.950.000

Зима 

Прибыль:3.200.000

Общие убытки:67.700.000

Общая прибыль:23.150.000

Разница:44.550.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки